Pestere: romániai, Hunyad megyei település (Peştera)

Egyéb névváltozatok:
Körösbarlang (Bihar megye) 1910 előtti neve (Pestere), illetve hivatalos román neve (Peştere)
Krassóbarlang (Krassó-Szörény megye) hivatalos román neve (Peştere)
Pestera (Brassó megye) 1873 előtti neve (Pestere)